De Zevenheuvelenloop 2011 vond plaats op 20 november 2011 in Nijmegen. Het was de 28e editie van deze wedstrijd. 

De wedstrijd bij de mannen werd met een ruime voorsprong gewonnen door de Ethiopische hardlooplegende Haile Gebrselassie in 42.44. Bij de vrouwen wist zijn landgenote Mekasha Waganesh de eindstrijd te winnen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2011
Atletiek in 2011